Gare d'Ōkubo (Hyōgo)
 Gare d'Ōkubo (Tokyo)